La quarta edizione della European Quidditch Cup anche nota come EQC, la competizione per club più importante d'Europa, si è tenuta a Gallipoli, Italia il 16 e 17 aprile 2016. Hanno preso parte alla competizione 40 squadre provenienti da 13 nazioni del continente europeo.

Squadre partecipanti

Fase a gironi
Le squadre sono divise in 8 gironi da 5 squadre. I sorteggi sono stati effettuati il 26 aprile 2016 tramite diretta YouTube.

Il 1º e il 2º classificato di ogni girone accedono alla Divisione 1, il 3° e il 4° accedono alla Divisione 2 mentre il 5° viene eliminato direttamente dal torneo.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Fase ad eliminazione diretta

Divisione 1

Divisione 2

Ranking finale

Note 

Quidditch
Sport nel 2016